Puchar Słowenii w piłce siatkowej mężczyzn – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, organizowane corocznie od sezonu 1991/1992 przez Słoweński Związek Piłki Siatkowej (Odbojkarska zveza Slovenije) dla słoweńskich męskich klubów siatkarskich.

Pierwszym triumfatorem w rozgrywkach był klub .

Triumfatorzy

Źródła 
 
 
 

!

fr:Coupe de Slovénie de volley-ball masculin
it:Coppa di Slovenia (pallavolo maschile)
ru:Кубок Словении по волейболу среди мужчин